Іонешень () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Вирфу-Кимпулуй.
 Іонешень () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Трушешть.